Васи́лий Алексе́евич Киселёв:
 Киселёв, Василий Алексеевич (род. 1948) — крымский и украинский политик.
 Киселёв, Василий Алексеевич (1915—1950) — Герой Советского Союза.
 Киселёв, Василий Алексеевич (1916—1944) — лётчик-истребитель.
 Киселёв, Василий Алексеевич  (род. 1945) — мэр города Кирова